Зендель — фамилия. Известные носители:
 
 Зендель, Азита — американский продюсер и режиссёр.
 Зендель, Петер (род. 1972) — немецкий биатлонист.